«Бобруйские отклики» — ежедневная буржуазно-либеральная газета. Выходила с 11 (24) августа 1911 по 16 (29) мая 1912 года в Бобруйске на русском языке.

Направление газеты, её содержание 
В 1910-х гг. в Бобруйске выходило более десяти газет на русском, польском, идиш, немецком языках. Отдельный номер бобруйской газеты стоил 5 коп., подписка на год − 6 рублей, − что было вполне приемлемо для обывателя.

«Бобруйские отзвуки» освещали общественную, экономическую и культурную жизнь города, Северо-Западного края, политическую жизнь Российской империи, работу Государственной думы, Государственного совета, международную жизнь. Печатала "Телеграммы «Бобруйских откликов» Петербургского телеграфного агентства.

Газета публиковала распоряжения местных властей, городскую хронику, частные объявления, произведения местных авторов. Примечателен «литературный, художественный и театральный отдел», где с демократических позиций характеризовались произведения Л. Толстого, Максима Горького, Л. Андреева, К. Гамсуна, Г. Ибсена, А. Стриндберга. Особо подчёркивались морально-философская концепция Л. Толстого и демократические воззрения А. И. Герцена. Газета критиковала декадентские и формалистические тенденции в искусстве, выступала за идейность театра. За перепечатку статьи В. И. Ленина «Памяти Герцена» газета оштрафована властями на 500 рублей.

Издатели − Я. Марголин и Б. Иоселев, редакторами попеременно − Я. Марголин, Б. И. Гинзбург, И. Е. Соловейчик.

Примечания

Литература 
 Русская периодическая печать (1895−октябрь 1917): Справочник. − М., Гос. изд-во политической литературы. − М., 1957
 Говін С. В. Гісторыя беларускай журналістыкі (1563−1917 гг.): Вучэбна-метадычны комплекс. − Мн., БДУ, 2003

См. также 
Отклики (газета, Гомель)/ «Гомельские отклики»
Газеты по алфавиту
Газеты Российской империи
Газеты Белоруссии
Газеты Бобруйска